Miroslav Gajdůšek (Otrokovice, 20 de setembro de 1951) é um ex-futebolista profissional checo que atuava como atacante.

Carreira 
Miroslav Gajdůšek fez parte do elenco da Seleção Checoslovaca de Futebol, na Euro de 1980 .

Ligações externas 
Perfil em Transfermarkt.com 

Naturais de Otrokovice
Futebolistas da Tchecoslováquia
Jogadores da Eurocopa de 1980
Jogadores da Seleção Tchecoslovaca de Futebol